Брент Джей Спайнър () – роден на 2 февруари 1949 в Хюстън (Тексас) е американски актьор, който става известен с ролята си на андроида Дейта от телевизионния сериал Стар Трек: Следващото поколение.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Носители на награда „Сатурн“
Родени в Хюстън